Iván
Iván, keresztnév
Iván, község Győr-Moson-Sopron megyében
Íván
íván, iszlám építészetben használt épületszerkezeti elem